Стефан Голубовић је име и презиме следећих људи:

  (1996), српски фудбалер који тренутно наступа за Трајал
 Стефан Голубовић (1999), српски фудбалер који тренутно наступа за Жарково